Агуза́ров (Агуза́рова) () — осетинская фамилия.

Известные носители:
 Агузаров, Ахсарбек Татарканович (1922—1994) — советский писатель, сценарист, кинодраматург, основоположник северокавказского телевизионного кино.
 Агузаров, Савелий Султанович (род. 1946) — заслуженный тренер России по вольной борьбе.
 Агузаров, Тамерлан Кимович (1963—2016) — российский политик, глава Республики Северная Осетия — Алания (2015—2016).

 Агузарова, Жанна Хасановна (род. 1962) — советская и российская певица.

См. также 
 Гузар
 Гузара